В математике негафибоначчиева система счисления — универсальный код, который кодирует ненулевые целые числа в двоичные кодовые слова. Обобщает фибоначчиеву систему счисления на все ненулевые целые числа (а не только натуральные). Все коды заканчиваются "11" и не имеют "11" в середине или начале слова. Коды для целых чисел от -11 до 11 приведены ниже.
 xx  негафибоначчиево представление негафибоначчиев код
 -11 101000                         0001011
 -10 101001                         1001011
 -9  100010                         0100011
 -8  100000                         0000011
 -7  100001                         1000011
 -6  100100                         0010011
 -5  100101                         1010011
 -4  1010                           01011
 -3  1000                           00011
 -2  1001                           10011
 -1  10                             011
  0  0                              (не кодируется)
  1  1                              11
  2  100                            0011
  3  101                            1011
  4  10010                          010011
  5  10000                          000011
  6  10001                          100011
  7  10100                          001011
  8  10101                          101011
  9  1001010                        01010011
  10 1001000                        00010011
  11 1001001                        10010011
Код Фибоначчи тесно связан с негафибоначчиевым представлением, иногда используемой математиками позиционной системой счисления. Код негафибоначчи для каждого ненулевого целого числа — это в точности его негафибоначчиево представление (представление через числа Фибоначчи с отрицательными номерами) с обратным порядком цифр и дополнительной единицей в конце. Все отрицательные числа имеют нечетное количество разрядов, все положительные — четное.

Для кодирования ненулевого целого числа X следует:
 Рассчитать количество необходимых разрядов N путём суммирования нечетных (или четных) чисел негафибоначчи с номерами от 1 до N.
 После нахождения N — количества битов для кодирования X — вычесть N-е число негафибоначчи из X, запомнить получившуюся разность и поставить единицу на место N-го разряда искомого кодового слова.
 Спускаясь от N-го бита до первого, сравнивать каждое соответствующее число негафибоначчи с получившейся разностью. Вычитать его из разности, если модуль новой разности будет меньше, и, кроме того, предыдущий старший разряд не единица. Рассматривать новую разность и т.д. В соответствующий разряд ставится единица, если вычитание осуществлялось, и ноль в противном случае.
 На N+1-е место помещается единица, чтобы закончить кодирование и показать, что бит, чтобы закончить.
Для декодирования следует удалить последнюю единицу, остальным битам присвоить значения 1, -1, 2, -3, 5, -8, 13... (числа негафибоначчи), и сложить значения в ненулевых разрядах.

См. также 
 Фибоначчиева система счисления
 Теорема Цекендорфа

Ссылки 
 .
 . In the pre-publication draft of section 7.1.3 see in particular pp. 36–39.
 .

Алгоритмы сжатия без потерь